Dominique Fabre ist der Name folgender Personen:

* Dominique Fabre (Schriftsteller, 1929) (* 1929), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Dominique Fabre (Schriftsteller, 1960) (* 1960), französischer Schriftsteller